Амхарский язык (самоназвание:  ) — язык народа амхара; государственный язык Эфиопии (по конституции, имеет статус рабочего языка правительства). Число говорящих на амхарском языке в Эфиопии — ок. 25 млн чел. (оценка 2003 г.). Распространён также среди некоторых народностей сопредельных стран (в Эритрее, Сомали и в восточных районах Судана).

Классификация 
Амхарский язык является одним из эфиосемитских языков (южная подгруппа), входящих в семитскую группу, хотя и обладает рядом отличий и в большей степени подвергся кушитизации.

Диалекты 
В амхарском языке условно выделяются три слабо отличающихся друг от друга диалекта: шоанский, годжамский и гондарский.

История 
Зачатки амхарской литературы восходят к XIV—XV векам (записи военных песен, исторических событий и пр.). В качестве литературного амхарский язык начал развиваться с конца XIX века и особенно с 1940—1950-х годов. Ранее, до XVII века эфиопская литература развивалась на древнеэфиопском языке геэз. Первыми исследователями амхарского, составившими в 1680-х первую грамматику и словарь языка, были Хиоб Лудольф и Абба Горгорис.

В настоящее время амхарский язык является официальным языком в Эфиопии. По данным переписи 2007 года, на амхарском говорят 21,6 миллиона человек в Эфиопии, включая 4 миллиона человек, для которых амхарский язык является вторым языком. Кроме того, на амхарском языке говорят 3 миллиона эмигрантов за пределами Эфиопии. Большинство эфиопских еврейских общин в Эфиопии и Израиле говорят на амхарском языке. В Вашингтоне (округ Колумбия) амхарский язык стал одним из шести неанглийских языков в Законе о доступе к языкам 2004 года, который разрешает государственные услуги и образование на амхарском языке. Кроме того, амхарский язык считается священным языком растафарианства и широко используется среди его последователей во всём мире. Это самый распространённый язык на Африканском Роге.

Письменность 
Письменность на основе слогового эфиопского письма с дополнительными знаками, образованными для передачи особых амхарских звуков, а также отсутствием традиционного разделения слов двумя точками. Первые известные записи на амхарском языке («военные песни») датируются XIV в.

Написание в амхарском языке — слева направо.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Фонетическая система амхарского языка отличается наличием 7 гласных и 28 согласных фонем, в том числе одного фарингального h и ларингального ʔ. Существуют глоттализованные согласные k, t; аффрикаты ç, č, соответствующие фарингализованным (эмфатическим) в семитских языках Азии.

Морфология 
В амхарском языке сохранились породы и словопроизводство на основе трёхсогласного корня, прерывистых аффиксов, флексии корня, однако наибольшее распространение имеет суффиксальное словообразование.

Синтаксис 
Порядок слов типичен для кушитских языков: определение (в том числе придаточное предложение) предшествует определяемому, сказуемое располагается в конце фразы.

Примечания

Литература

Пособия 
 Титов Е. Г. Современный амхарский язык. М., 1971;
 Титов Е. Г. Грамматика амхарского языка. М., 1991;
 Юшманов Н. В. Строй амхарского языка. Л., 1936;
 
 Инструкция по русской передаче географических названий Эфиопии /Сост. Е. В. Горовая; Ред. Э. Б. Ганкин. М., 1971
 Cohen M. Traité de langue amharique P., 1936; 1970;
 Hartmann J. Amharische Grammatik. Wiesbaden, 1980.

Словари 
 d’Abbadie A. T. Dictionnaire de la langue amariñña. Actes de la Société philologique, t. 10. Paris, 1881
 Ганкин Э. Б. Амхарско-русский словарь М., 1969;
 Leslau W. Concise Amharic Dictionary. Wiesbaden, 1976;
 Kane Th. L. Amharic-English Dictionary, Wiesbaden, 1990.

Ссылки 

 Амхарский алфавит на сайте omniglot.com
  и 
 Скачать эфиопские шрифты:
 
 
 
 

Эфиосемитские языки
Языки Эритреи
Языки Эфиопии